Алекса́ндра Никола́евна Пра́хова (, Киев — , Киев) — украинская художница-график.

Биография 
Родилась 13 мая 1950 года в Киеве в семье известной династии Праховых.

В 1969 году Александра Прахова окончила Киевскую художественную школу имени Тараса Шевченко, в 1975 году — Киевский государственный художественный институт, факультет графики, мастерская книги (профессора: Василий Касиян, Василий Чебаник).

Член Национального союза художников Украины с 1983 года.

Умерла 20 мая 2011 года в Киеве.

Преподавательская деятельность 
 1979—1987 гг. — детская студия «Океан», Нарва, Йесуу, Эстония.
 1995 год — мастер-класс в Хейце, Венгрия.
 1998 год — Британская международная школа, Киев.

Проекты 
 1998—2004 гг. — арт-директор галереи «Университет» Киевского университета имени Тараса Шевченко. Куратор почти 70 выставок.
 1995 год — автор проекта «Femina Lex Fati», Центральный дом художников, Киев.
 1998 год — «Дифракция текста», куратор проекта, Киев.
 2003 год — «Бумага как искусство» (совместно с Ириной Остроменской), Киев.
 2004 год — «Все же Лимпопо», Киев.
 Автор иллюстраций к более чем 50-ти детских книг и произведениям Н. Трублаини и Г. Тютюнника, шрифтовой гарнитуры «Саша» (1998).
 С 1998 года известна как каллиграф, мастер цветной литографии и шелкопечати. Работала также в станковой живописи.
 С 1972 года участница более 60 международных и национальных выставок, персональных выставок.

Произведения в коллекциях 
 Национальный художественный музей Украины
 Музей современного искусства Украины
 Музей современного искусства (Калининград, Россия)
 Музей современного нонконформистского искусства в изгнании (Париж, Франция)
 Музей Людвига (Кёльн)
 Музей женского искусства (Вашингтон, США)
 галереи и корпоративные коллекции Украины, России, Франции, Германии, Японии, США; в частных собраниях Украины, России, Европы, США, Японии.

Награды 
 Лауреат премии им. Н.Трублаини (1980)
 3-я премия на конкурсе «Выдающиеся украинские мастерицы» (1995).
 Награждена Почетной большой медалью (Ивано-Франковск, 1996).
 Гран-при (Харьков, 1997).
 Грант концерна «Мицубиси» (Япония), от Центра современного искусства Сороса.

Семья 
 Отец — Николай Николаевич Прахов (1907, остров Капри — 1971, Киев) — ботаник, путешественник и фотограф, был доцентом Киевского университета, исследовал флору Якутии и Тянь-Шаня, автор учебников по садоводству и цветоводству.

Примечания 

Художники СССР
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Художники Украины